I liga szkocka w piłce nożnej (1949/1950) – pięćdziesiąty trzeci sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Greenock Morton i Airdrieonians. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Queen of the South i Stirling Albion.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej